Baga (volk), een Afrikaans volk dat leeft aan de kust van Guinée
Baga (gemeente), een gemeente in de Tibetaanse Autonome Regio, China
Bagà, een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona in de regio Catalonië
Baga (geslacht), een geslacht van schietmotten
Baga (blauw druivenras), Portugese druivensoort
Baga (Nigeria), een plaats in het noorden van Nigeria